

Caratteristiche tecniche
È un terzino sinistro.

Carriera
Cresciuto nel settore giovanile del , ha esordito in prima squadra il 31 agosto 2013 disputando l'incontro di Primera División Profesional perso 3-1 contro la .

Note

Collegamenti esterni